Sud lointain est un roman en trois tomes d'Erwan Bergot ;
 Sud lointain est une mini-série inspirée du roman.